Хофман има више значења:
 Хофман (Илиноис), град је у америчкој савезној држави Илиноис
 Хофман (Минесота), град је у америчкој савезној држави Минесота
 Хофман (Оклахома), град је у америчкој савезној држави Оклахома
 Хофман (Северна Каролина), град је у америчкој савезној држави Северна Каролина

Особе 
 Дастин Хофман
 Ерих Хофман
 Ернст Теодор Вилхелм Хофман
 Жђислав Хофман
 Рид Хофман
 Роберт Хофман, амерички глумац, плесач и кореограф
 Феликс Хофман, немачки хемичар
 Филип Симор Хофман
 Флора Хофман, југословенска атлетичарка
 Фриц Хофман, немачки атлетичар и гимнастичар